Марьян Висньески (; 1 февраля 1937 — 4 марта 2022) — французский футболист польского происхождения, нападающий сборной Франции, участник чемпионата мира 1958 и чемпионата Европы 1960.

Карьера

Клубная 
Марьян Висньески большую часть карьеры футболиста играл в клубе «Ланс». В составе «Ланса» форвард выступал 10 сезонов, дважды становился вице-чемпионом Франции и в 277 сыгранных матчах забил 93 гола в чемпионатах страны.

В 1963 году нападающий перешёл в «Сампдорию» и сезон 1963/64 отыграл в Серии А. Летом 1964 года Висньески вернулся во Францию, став игроком «Сент-Этьена». В составе «зелёных» форвард играл в Кубке европейских чемпионов 1964/65.

С 1966 по 1969 год Марьян Висньески выступал за «Сошо», с которым стал финалистом кубка Франции в сезоне 1966/67.

В 1969 году нападающий перешёл в клуб Дивизиона 2 «Геньон», где годом позже и завершил профессиональную карьеру.

В сборной 
Марьян Висньески дебютировал в сборной Франции 3 апреля 1955 года в товарищеском матче со Швецией в возрасте 18 лет и 61 дня. В матче против сборной Исландии, сыгранном в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 1958 1 сентября 1957 года, форвард забил первый гол за «трёхцветных». Висньески попал в заявку национальной сборной для участия в чемпионате мира 1958 и, сыграв на турнире 6 матчей, забил 2 гола (на групповом этапе в ворота Парагвая и в четвертьфинальном матче против сборной Северной Ирландии).

Марьян Висньески в составе сборной Франции участвовал в первом чемпионате Европы. Форвард сыграл в обоих матчах «трёхцветных» на турнире и забил третий гол своей команды в ворота югославов.

В последний раз за сборную Висньески выступал 28 апреля 1963 года в товарищеском матче со сборной Бразилии.
Это был 33-й матч нападающего за сборную; в той встрече он забил свой 12-й гол за «трёхцветных».

Смерть 
Умер 4 марта 2022 года в возрасте 85 лет.

Статистика

Клубная

Международная 

Итого: 33 матча / 12 голов; 12 побед, 9 ничьих, 12 поражений.

Достижения 
 Сборная Франции
 Бронзовый призёр чемпионата мира (1): 1958

 Ланс
 Вице-чемпион Франции (2): 1955/56, 1956/57

 Сошо
 Финалист кубка Франции (1): 1966/67

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Франции 
 Профиль на Footballdatabase.eu
 Профиль на сайте Pari-et-gagne.com
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Гренобль»